Мільєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Мільєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш